Srikakulam puede tener varios significados: 

Una ciudad, un municipio, una aldea y una jefatura del distrito de Srikakulam en el estado de Andhra Pradesh, en el noreste de India.
Con el mismo nombre hay un Constituency de la asamblea de Srikakulam y un Parlamento Constituency de Srikakulam.
Comparte nombre con una pequeña aldea en el margen del Río Krishna en Ghantasala (Mandal) del distrito de Krishna. La aldea Srikakulam contiene el templo de Andhra MahaVishnu. La leyenda dice que este templo fue construido por el gran Krishnadevaraya del reino de Vijayanagara.